Das Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1936 war ein Tenniswettbewerb in Vancouver.

Ergebnisse 
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Quelle 
 The Daily Colonist (auf https://archive.org),/ Ausgaben vom 2. bis 9. August 1936

Anmerkungen 

Tennisturnier in Vancouver
Tennisturnier 1936